Marco Brüser (* 29. November 1981 in Bremerhaven) ist ein deutscher Comedian, Zauberer, TV-Moderator und Pilot.

Karriere 
Bekannt wurde Marco Brüser neben Live-Auftritten auch als Außenmoderator mehrerer Folgen der Fernsehsendung Lust auf Norden im NDR, als Experte für den WDR Kriminalreport, sowie als Hubschrauberpilot in der RTL-Sendung Deutschland sucht den Superstar. Brüser tritt regelmäßig in Comedy Clubs, bei Events, in Theatern und auf Kreuzfahrten auf. Seit Kindertagen steht er auf der Bühne. 2019 feierte Brüser sein 25-jähriges Bühnenjubiläum.

Biografie 
Der Sohn einer Bäckerfamilie wuchs in Bremerhaven auf und begann bereits als Kind Zaubertricks zu lernen. 1998 wurde er norddeutscher Jugendmeister der Zauberkunst und wurde Mitglied des Magischen Zirkels von Deutschland. Nach privaten Auftritten zeigte er sein erstes abendfüllendes Soloprogramm 2001 im Theater im Fischereihafen. Nach dem Abitur 2002 am Schulzentrum Carl-von-Ossietzky und dem Zivildienst 2003, absolvierte er ein Praktikum bei Radio Bremen im Studio Bremerhaven. 2004 wurde er als jüngster Solo-Gastkünstler auf dem Luxusliner MS Europa engagiert und begann ein Studium der Medienwissenschaften an der Universität zu Köln. Nach dem Vordiplom beendete er das Studium zugunsten einer Ausbildung zum Hubschrauberpiloten in Hamburg, später auch zum Fluglehrer und Prüfer (LBA). Nach Festanstellungen ist Brüser seit 2015 hauptberuflich als Künstler aktiv und verbindet die Themen Zauberei und Fliegerei.

TV-Auftritte 

 NDR: Lust auf Norden (wöchentlich)
 ProSieben: taff (mehrfach)
 Radio Bremen: buten un binnen, buten un binnen - das Beste
 RTL: Explosiv, Explosiv Weekend‚ Punkt 12, RTL Nord, Deutschland sucht den Superstar
 RTL II: Schau dich schlau
 Sat.1: 17:30 (mehrfach), Fahndung Deutschland, Planetopia
 WDR: Kriminalreport (wöchentlich), Lokalzeit
 ZDF: Hallo deutschland (mehrfach)

Theaterprogramme 
 2001: Marcomania
 2004: Brüser & Co.
 2005: WOW-Faktor
 2008: Wie KLEIN ist groß?
 2010: Zauberhafte Comedy zum REINBRÜSERN!
 Seit 2017: Marco Brüser & FRIENDS
 Seit 2018: Aus heiterem Himmel … COMEDY. COCKPIT. CUNSTSTÜCKE

Auszeichnungen 
 1998: Norddeutscher Jugendmeister der Zauberkunst (Comedy)
 1999: Bester deutscher Jugendzauberkünstler (Comedy)
 2009: 2. Platz Euskirchener Kleinkunstpreis
 2016: Qualifikation Deutsche Meisterschaften der Zauberkunst

Privates 
Am 27. Juni 2010 verunglücken Marco Brüsers Eltern bei einem Verkehrsunfall während der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Seit 2019 ist Brüser Vater eines Sohns.

Weblinks 
Offizielle Website

Einzelnachweise 

Zauberkünstler
Komiker
Künstler (Deutschland)
Hubschrauberpilot (Deutschland)
Moderator
Deutscher
Geboren 1981
Mann